

Geografia 
 Dollard – baia del Mare dei Wadden a ovest dell'estuario del fiume Ems
 Dollard-des-Ormeaux – comune del Québec, nell'area metropolitana di Montréal, Canada

Persone 
 Adam Dollard des Ormeaux – militare francese
 John Dollard – psicologo statunitense